Крис Пэнг (;  Ву Юганг; род. 29 декабря, Мельбурн) — австралийский актёр и продюсер китайского происхождения.

Биография 
Кристофер Пэнг родился в Мельбурне, Австралия. Он — сын двух преподавателей боевых искусств. Крис Пэнг помимо английского бегло говорит на северокитайском и кантонском диалекте китайского языка.

Крис дебютировал в 2008 году в телесериале «Отдел убийств».

Номинации и награды 
 2013 — номинация на премию «Asians On Film» в категории «Лучший актер».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры телевидения Австралии
Актёры мыльных опер Австралии